Флаг Кармаскали́нского муниципального района Республики Башкортостан Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Кармаскалинского района в синем, красном и белом цветах».

Обоснование символики 
Большинство башкир, живущих на землях района, относятся к табынским родам.
Тамга и священная птица орёл — Каракош — одного из них использованы в символике района. Летящая ввысь гордая птица обозначает стремление к динамичному развитию и благосостоянию района.
Синий цвет означает ясность, добродетель, чистоту помыслов, веру в светлое будущее, славу, мужество, честь и искренность.
Белый цвет — это открытость, готовность к взаимному сотрудничеству народов, живущих в районе, дружбу и миролюбие.
Красный цвет подчёркивает проявление взаимной симпатии, любви, торжества идеи дружбы, добрососедства, а символ («тамга»), изображённый на этом поле, означает взаимопонимание и взаимоуважение народов, проживающих на территории района, а также силу и торжество их созидательного труда.
Перечисленные качества символизируют характер тружеников Кармаскалинского района, которые добиваются больших успехов в социально-экономическом развитии, являются опорой для родной республики, проявляют силу воли и духа, мужественно преодолевают трудности и невзгоды, отличаются трудовой доблестью.

Внесён в Государственный регистр символики в Республике Башкортостан с присвоением регистрационного номера 023.
Внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2989.

Источники 
Официальный портал Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан

Примечания 

Флаг Кармаскалинского района
Флаги с изображением орла